D17 ou D.XVII peut se référer à :
 D17, ancienne chaîne de télévision (Direct Star est renommée D17 le , et D17 devient CStar le ) ;
 Fokker D.XVII, un avion militaire néerlandais ;
 LFG Roland D.XVII, un avion de chasse allemand ;
 D17, le code CIM-10 du lipome ;
 Route départementale 17, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres